Eerste klasse amateurs 2018-19 (voetbal België)
 Eerste klasse amateurs 2018-19 (voetbal Frankrijk)